ТКМ — многозначная аббревиатура:
 ТКМ — сварочная машина точечная конденсаторная
 ТКМ — телекоммуникационный модуль, контейнер связи
 ТКМ — технология конструкционных материалов
 ТКМ — точка конца манёвра
 ТКМ — топливо котельное маловязкое
 ТКМ — традиционная китайская медицина
 ТКМ — Транскитайская магистраль
 ТКМ — Трансконтинентальная магистраль
 ТКМ — Транскорейская магистраль
 ТКМ — трансплантация костного мозга
 ТКМ — транспортный корабль-модуль
 ткм — тоннокилометр
 ткм — тысяч километров

См. также 
 ТКМП — токсическая кардиомиопатия
 МТКМ — Московский техникум космического машиностроения
 ПТКМ — панель трехслойная кровельная с утеплителем из минеральной ваты
  — аббревиатура латиницей
 TKM — теперь, блядь, мы (от )